Евге́ний Алекса́ндрович Кря́чик (; ) — советский, украинский и российский футболист, полузащитник и нападающий.

Карьера 
В 1990 году играл за «Амур» из Комсомольска-на-Амуре, в 25 матчах забил 1 гол. В 1991 году перешёл в «Буковину», в том сезоне провёл 13 игр и забил 1 мяч.

В 1992 году дебютировал в высшей лиге Украины в составе «Буковины», сыграл 8 встреч в чемпионате и 3 в Кубке. С 1992 по 1993 год выступал за «Кремень», провёл 29 матчей и забил 2 гола в чемпионате, и ещё 4 встречи сыграл в Кубке Украины.

В 1994 году перешёл в липецкий «Металлург», в 30 играх отметился 4 мячами. Сезон 1995 года провёл в краснодарском «Колосе», провёл 40 матчей, забил 4 гола. В 1996 году пополнил ряды «Лады», в составе которой дебютировал в высшей лиге России, где сыграл в 16 встречах команды. В 1997 году перешёл в «Нефтехимик», в 24 матчах забил 3 мяча. Сезон 1998 года провёл в «Кубани», за которую сыграл 13 встреч и забил 4 гола.

В 2001 году играл в КФК за спировский БСК, в нём же начал и сезон 2002, проведя 5 матчей во втором дивизионе и 1 в Кубке России, после чего в августе перешёл в «Уралмаш», где и доиграл сезон, приняв участие в 11 встречах команды. В 2003 году вернулся в «Смену» из Комсомольска-на-Амуре, провёл 6 матчей. В 2004 году сыграл 8 встреч за «Кавказтрансгаз».

После карьеры 
После завершения профессиональной карьеры продолжил выступления на любительском уровне, играл в команде ветеранов ФК «Кубань». В сентябре 2008 вошёл в структуру ФК «Краснодар», тренировал детские команды, позднее стал начальником молодёжной команды. , однако вскоре стало известно о расформировании клуба и в 2015 занял должность начальника команды в ФК «Торпедо» (Армавир). В июне 2016 стало известно о назначении Крячика на должность спортивного директора ФК «Кубань».

В 2020 году стал начальником ФК Акрон Тольятти.

Семья 
Сын Денис тоже занимается футболом, также имеет двух дочерей двойняшек.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Футболисты России
Игроки ФК «Смена»
Игроки ФК «Буковина»
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Колос» Краснодар
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК БСК
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Кавказтрансгаз-2005»